Conquest (engl. für Eroberung) bezeichnet:

 Conquest (Saskatchewan), Ort in Kanada
 den Originaltitel des Films Maria Walewska von Clarence Brown aus dem Jahr 1937
 Conquest (Film), einen Film von Lucio Fulci aus dem Jahr 1983
 Daimler Conquest, britisches Auto
 zwei Flugzeugtypen des Herstellers Cessna (Conquest I und Conquest II)
 den Ort Conquest (Frankreich) in Frankreich
 Conquest (Band), eine Power-Metal-Band aus Schweden
 einen Spielmodus in Computer- und Videospielen, siehe Spielmodus (Computerspiel)#Conquest
 einen Modellnamen für den Mitsubishi Starion auf einigen Märkten, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten

Conquest ist der Familienname folgender Personen:
 Robert Conquest (1917–2015), britischer Historiker und Schriftsteller
 Stuart Conquest (* 1967), britischer Schachspieler